Сунь Юэ́ (; ) — китайская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, ), серебро ().
 Зимние Азиатские игры: бронза (2007).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2005, 2006, 2007), серебро (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу